Александр Емельянович Михальчук (24 июля 1960, Венгрия — 13 ноября 2020, Саратов) — советский и российский учёный правовед, кандидат юридических наук, доцент Саратовской государственной юридической академии, директор Института прокуратуры (2011—2014), старший советник юстиции, Почётный работник прокуратуры Российской Федерации.

Биография 
Александр Емельянович Михальчук родился 24 июля 1960 года в Венгрии в семье военного.

Отец Александра Емельяновича — Емельян Васильевич Михальчук — участник Великой Отечественной войны, полковник. После отставки в 1975 году работал учёным секретарем Саратовского юридического института им. Д. И. Курского.

После окончания Саратовского института им. Д. И. Курского А. Е. Михальчук проходил службу в военной прокуратуре Куйбышевского гарнизона в должности исполняющего обязанности следователя.

 1983 год — преподаватель кафедры криминалистики Саратовского юридического института им. Д. И. Курского.
 1983 год — 1988 год — учёба в аспирантуре.
 1988 год — защита диссертации на соискание учёной степени кандидата юридических наук на тему «Теоретические и практические вопросы тактических комбинаций при производстве следственных действий».
 1992 год — присвоено учёное звание доцента.
 1994 год — 1997 год — прокурор отдела криминалистики прокуратуры Саратовской области.
 1997 год — 2002 год — прокурор отдела подготовки и повышения квалификации кадров управления кадров Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
 2002 год — 2007 год — заместитель начальника отдела кадров прокуратуры Саратовской области.
 2007 год — 2011 год — начальник учебно-методического отдела прокуратуры Саратовской области, директор Межрегионального центра повышения квалификации прокурорско-следственных работников и федеральных государственных гражданских служащих.
 2010 год — 2014 год — директор Института прокуратуры Российской Федерации Саратовской государственной юридической академии.
 2014 год — 2020 год — заместитель директора по безопасности Профессионально-педагогического колледжа СГТУ имени Ю. А. Гагарина.

В сферу научных интересов Михальчука А. Е. входило изучение проблем тактики и методики расследования преступлений, проблем прокурорского надзора, истории криминалистики и прокуратуры России. Александр Емельянович вел активную общественную деятельность, являлся заместителем председателя Совета Саратовской региональной общественной организации ветеранов органов прокуратуры.

Умер 13 ноября 2020 года в Саратове.

Избранные публикации

Авторефераты диссертаций

Монографии, учебные пособия

Работы по истории прокуратуры и криминалистики

Награды и звания 
 Старший советник юстиции
 Кандидат юридических наук (1988)
 Доцент (1992)
 Почётный работник прокуратуры Российской Федерации

Семья 
 Отец — Михальчук Емельян Васильевич — участник Великой Отечественной войны, полковник, учёный секретарь СЮИ им. Д. И. Курского.
 Мать — Михальчук Валентина Петровна — директор кинотеатра.
 Жена — Михальчук Елена Витальевна — юрист.
 Сын — Михальчук Артём Александрович — юрист, работник прокуратуры.

Примечания

Литература 
 
 
 Иванов А.Н. Александр Емельянович Михальчук: педагог, ученый, практик // Проблемы уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы. Саратов, 2020. — № 2 (16). — С. 41—46. — ISSN 2411—2062

Ссылки 
 Саратовская государственная юридическая академия // Ушёл из жизни бывший директор Института прокуратуры СГЮА Михальчук А. Е.
 Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А. // Ушёл из жизни Михальчук Александр Емельянович

Выпускники Саратовской государственной юридической академии
Преподаватели Саратовской государственной юридической академии
Криминалисты России
Криминалисты СССР
Криминалисты
Юристы
Юристы XX века
Юристы XXI века
Юристы по алфавиту
Юристы СССР
Юристы России
Правоведы по алфавиту
Правоведы
Правоведы XX века
Правоведы XXI века
Правоведы СССР
Правоведы России